Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Mona Barthelová a Sabine Lisická, jehož členky nestartovaly společně. Lisická do soutěže nezasáhla. Spoluhráčkou Barthelové se stala Češka Eva Birnerová, s níž v úvodním kole nestačila na dvojici krajanek Antonii Lottnerovou a Annu Zajovou.

Deblový titul získala nejvýše nenasazená dvojice Sara Erraniová a Roberta Vinciová z Itálie, když ve finále zdolala zimbabwsko-indické turnajové dvojky Caru Blackovou se Saniou Mirzaovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3.

Nasazení párů 
  'Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (finále)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2014
WTA Tour 2014